Пътят към София може да се отнася за:

 Пътят към София, роман от Стефан Дичев;
 Пътят към София, български игрален филм;